Die Egyptian Premier League 1987/88 war die 32. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Fußballliga. Meister wurde zum sechsten Mal, zum ersten Mal nach vier Jahren, al Zamalek SC. Neu in der Liga waren El-Olympi und Helwan Textiles, wobei Helwan Textiles sieglos wieder abstiegen. In der Vorsaison waren Suez El-Riyadi und El Mansoura SC abgestiegen.

Durch den Sieg des Pokals schaffte der Meister al Zamalek SC das Double. Zuletzt war dies al Zamalek SC 1960 gelungen und die Mannschaft wiederholte dies zum dritten Mal in der Saison 2014/15.

Modus 

12 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander.

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1987/88